Il doppio del torneo di tennis Namangan Women's Tournament 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Nigina Abduraimova e Albina Khabibulina che hanno battuto in finale Ekaterina Byčkova e Marina Šamajko 4-6, 7-6(4), [10-8].

Teste di serie 

 Nicole Clerico /  Ksenia Palkina (quarti di finale)
 Ekaterina Byčkova /  Marina Šamajko (semifinali)

 Valentina Ivachnenko /  Kateryna Kozlova (semifinali)
 Tetjana Arefyeva /  Evgenija Paškova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Namangan Women's Tournament 2011